Frischauer ist der Familienname folgender Personen:

 Frida Frischauer-Meitner (1889–1966), österreichisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Gabriele Frischauer, Ehename von Gaby von Schönthan (geb. Gabriele Philipp; 1926–2002), österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Paul Frischauer (1898–1977), österreichischer Romanautor und Journalist
 Willi Frischauer (1906–1978), österreichischer Journalist